Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1975/76 war die neunte Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 5. Oktober 1975 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 27. Juni 1976 mit dem 30. Spieltag abgeschlossen.

Die Liga wurde wie in der Vorsaison als eine zweigleisige Liga konzipiert. Im Gegensatz zur Vorsaison wurden beide Gruppen durch die jeweiligen Absteiger und die fehlenden Aufsteiger auf 16 Mannschaften reduziert. Grund für die Mannschaftsanzahlreduzierung war, dass zwar am Ende der Vorsaison je Gruppe zwei bzw. ein Team abstieg, aber zur neuen Saison keine Teams aus der unteren Liga dazukamen. Die beiden Gruppen wurden wieder als Gruppe Rot und Gruppe Weiß bezeichnet. Die Saison wurde ohne Abstieg gespielt.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 30 Mannschaften die zwei Absteiger aus der 2. Lig İstanbulspor und Uşakspor hinzugekommen. Neulinge, die entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder die die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und so an der dritthöchsten Spielklasse teilnehmen durften, gab es nicht.

Den vier Vereinen Tarsus İdman Yurdu, Kırklarelispor, Kasımpaşa Istanbul und Uşakspor wurden aufgrund unterschiedlicher Vergehen zum Saisonende vom türkischen Fußballverband jeweils zwei Punkte abgezogen.

Diyarbakırspor (Gruppe Rot) und Ispartaspor (Gruppe Weiß) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Für beide Vereine bedeutete der Aufstieg die erste Teilnahme ihrer Vereinsgeschichten an der 2. Lig.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1975/76 auf mackolik.com (türkisch)

1975/76
Fußballsaison 1975/76